Поддубровка — название нескольких населённых пунктов:
 Поддубровка — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Поддубровка — село в Усманском районе Липецкой области.